A Live in London 2011 Miyavi japán rockzenész koncertalbuma, mely 2011. május 2-án jelent meg. 2011. március 19-én vették fel a HMV Forumban tartott londoni koncertjén.

Számlista

Források

Miyavi-albumok
2011 nagylemezei
Rockalbumok
Koncertfelvételek